Riccia steht für:

 Riccia (Molise), eine Gemeinde in der italienischen Region Molise  
 Sternlebermoose oder Riccia, ist eine Gattung innerhalb der Ordnung Marchantiales